La submersion est l'action de recouvrir complètement d'eau, ou d'un autre liquide.

 En mathématiques, une submersion est une fonction dont la différentielle est surjective.
 On parle aussi de submersion marine pour désigner le phénomène d'inondation des terres ou de polders lors de phénomènes d'invasion marine durable ou locale à la suite d'une rupture de digues.